

Черкасово — село, Китмановський район, Алтайський край
 Черкасово — присілок, Медведевський район, Марій Ел